Gällivare kan syfta på:

 Gällivare kommun – en kommun i Norrbottens län i landskapet Lappland 1971–
 Gällivare – tätort i Gällivare kommun
 Gällivare socken – en socken i Lappland 1742–
 Gällivare landskommun – en tidigare kommun i Norrbottens län 1874–1970
 Gällivare municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Gällivare landskommun 1893–1955, innan 1951 Gällivare kyrkostads municipalsamhälle
 Gällivare församling –  en församling i Norra Norrbottens kontrakt i Luleå stift 
 Gällivare kyrka – en träkyrkobyggnad i Gällivare kommun
 Gällivare distrikt – ett distrikt i Gällivare kommun och Norrbottens län 2016–
 Gällivare tingslag –  ett tidigare tingslag i Norrbottens län 1751–1971, innan 1941 Gällivare lappmarks tingslag
 Gällivare tingsrätt – en tingsrätt i Norrbottens län 1941–
 Gällivare järnvägsstation – en järnvägsstation i Gällivare i Norrbotten
 Gällivare Lapland Airport – en regional flygplats och ligger cirka en mil öster om tätorten Gällivare
 Gällivare sameby – en skogssameby i Gällivare kommun
 Gällivare sjukhus – ett förstärkt länsdelssjukhus för Malmfälten
 Gällivare malmberg – ett berg i Gällivare socken
 AB Gellivare Malmfält – ett svenskt aktiebolag 1891–1901
 Gällivare Sportklubb – en sportklubb i Gällivare

Se även
 Malmbergets församling – en församling i Norra Norrbottens kontrakt i Luleå stift 1962–